Heneli Sa'afi (24 de julho de 1982) é um futebolista tonganês que atua como goleiro. Joga pela seleção nacional.

Carreira internacional 
Heneli jogou sua primeira partida internacional por Tonga em 10 de maio de 2004 contra as Ilhas Salomão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2006, e tal ocasião terminou em derrota por seis gols a zero.

Ligações externas 
 

Futebolistas de Tonga